Příjmení Bassett nese více osobností:

 Angela Bassettová (* 1958) – americká herečka, režisérka, producentka a aktivistka
 Bryan Bassett (* 1954) – americký kytarista
 George Bassett Clark (1827–1891) – americký astronom
 Charles Bassett (1931–1966) – americký vojenský letec
 Johnnie Bassett (1935–2012) – americký bluesový zpěvák a kytarista